Pahtarivier (Kiruna); rivier in Noord-Zweden, zijrivier van de Luossarivier
Pahtarivier (Muodos); idem, zijrivier van de Muodosrivier
Pahtarivier (Pajala); idem, zijrivier van de Tuporivier
Pahtarivier (Rautas); idem, zijrivier van de Rautasrivier.

De Luossarivier, Tuporivier, Muodosrivier en Rautasrivier behoren tot het stroomgebied van de Torne.